

Patronyme 

 Jean Tarde (1561-1636), chanoine théologal et vicaire général de Sarlat, chroniqueur ;
 Gabriel Tarde (ou de Tarde) (1843-1904), sociologue et criminologue français ;
 Alfred de Tarde (1880-1925), écrivain et polémiste français, fils de Gabriel Tarde (pseudonyme Agathon, avec Henri Massis) ;
 Paul de Tarde (1878-1948), auteur français, fils de Gabriel Tarde ;
 Guillaume de Tarde (1885-1989), auteur français, fils de Gabriel Tarde ;

Toponyme 
 Tardes, commune française.